Wim Bosman (beeldhouwer) (1946), Nederlands beeldhouwer
 Wim Bosman (striptekenaar) (1936-2019), Zuid-Afrikaanse striptekenaar
 Wim Bosman (zakenman) (1941-2017), Nederlandse transportondernemer en eigenaar van de Wim Bosman Groep